Захари Захариев може да се отнася за:
 Захари Захариев (1904-1987) – български военен, генерал-полковник
 Захари Захариев (1949) – български учен (професор, основател на Славянския университет) и политик (депутат, член на ВС на БСП)
 Захари Захариев (1951) – български полицай и юрист
 Захари Захариев – български лекар и учен (професор), Пловдив